Дунхад I (Дунхад мак Конайнг; ; погиб в 654) — король гэльского королевства Дал Риада с 650 по 654 год.

Биография 
Отцом Дунхада I мог быть Конан, сын Айдана, и, таким образом, его соправитель Коналл II являлся его двоюродным братом. Другие хроники называют отцом Дунхада некоего Дубана.

В 654 году Дунхад I погиб в битве с пиктами. После его гибели единовластным правителем Дал Риады стал король Коналл II.

Литература

Ссылки 
 Дунхад
 Duan Albanach at CELT (translated)

Короли Дал Риады
Правители Европы VII века
Монархи, погибшие в бою